Altkirchen steht für:
 Altkirchen (Sauerlach), einen Ortsteil der Gemeinde Sauerlach im Landkreis München, Bayern, Deutschland
 Altkirchen (Schmölln), einen Ortsteil der Stadt Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen, Deutschland
 Altkirchen, bis 1938 Schwentainen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Świętajno (Powiat Szczycieński) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Altkirch (Begriffsklärung)
 Altenkirchen